Kole peut désigner :

Patronyme 

 Warren Kole (1977-), acteur américain.

Peuple 
 les Kole ou Bakole, peuple bantou du Cameroun ;
 le kole, langue bantoue, du groupe sawabantu, parlée par les Bakole au Cameroun.

Toponyme

Kole, localité du territoire de Kole, Kasaï-Oriental ;
 Territoire de Kole, Kasaï-Oriental.
 Territoire de Kole, province du Sankuru.
 Kole, localité du territoire de Banalia en province Orientale.
 Diocèse de Kole.

district de Kole, région Nord.
 Kole, municipalité du district de Kole.

Prénom